Ми́нна Со́йккели (, урожд. Ми́нна Ма́линен, ; ) — финская кёрлингистка.

Пятикратная .

Достижения 
 : золото (2001, 2002, 2003, 2004, 2005), бронза (1999, 2000, 2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 1994 году в возрасте 25 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу